Даниэль Аллен (Danielle S. Allen; род. 1971, Такома Парк, Мэриленд) — американский политолог, политический философ и классицист (антиковед), специализируется по вопросам юстиции и гражданства, и в особенности по демократии.
Дважды доктор философии (1996, 2001), Университетский профессор Гарварда (с 2017) и директор его  (с 2015), прежде профессор Чикагского университета и Института перспективных исследований (г. Принстон). Член Американской академии искусств и наук (2009) и Американского философского общества (2015). Макартуровский стипендиат (2001), лауреат премии Клюге (2020).

Биография 
Окончила с отличием summa cum laude Принстон (бакалавр классики, 1993), состояла в Phi Beta Kappa. По стипендии Маршалла в кембриджском Королевском колледже получила степени M.Phil. (1994) и доктора философии по классике (антиковедению) (1996). Затем обучалась в Гарварде, где также получила степени A.M. (1998) и Ph.D. по управлению (2001).
С 1997 по 2007 год состояла в штате Чикагского университета, достигла должности профессора классики и политологии, с 2004 года декан отдела гуманитарных наук, являлась членом университетского .
С 2007 года профессор UPS Foundation в Институте перспективных исследований (г. Принстон), а с 2015 года профессор Гарвардского университета и директор его . C 2017 года именной Университетский профессор (James Bryant Conant University Professor).
Председатель совета , экс-глава совета Пулитцеровской премии. Попечитель Амхерстского колледжа и Принстонского университета.
Часто выступает публично и в СМИ, ведет колонку в Washington Post.
Отмечена Quantrell Award for Excellence in Undergraduate Teaching Чикагского университета.

Труды 
Автор многих работ и шести книг:
 The World of Prometheus: The Politics of Punishing in Democratic Athens (2000)
 Talking to Strangers: Anxieties of Citizenship since Brown vs. the Board of Education (2004)
 Why Plato Wrote (2010)
 Our Declaration: A Reading of the Declaration of Independence in the Defense of Equality (2014) — отмечена 2015 
 Education and Equality (2016)
 Cuz: The Life and Times of Michael A. (2017)

Соредактор Education, Justice and Democracy (2013, с Robert Reich) и From Voice to Influence: Understanding Citizenship in the Digital Age (forthcoming, с ).

Примечания

Ссылки 
 https://scholar.harvard.edu/danielleallen/home
 https://www.gse.harvard.edu/faculty/danielle-allen
 Danielle Allen named University Professor (2016)

Антиковеды США
Политологи США
Члены Американского философского общества
Университетские профессора Гарварда
Дважды доктора философии
Персоналии:Институт перспективных исследований
Сотрудники Института перспективных исследований
Стипендиаты Маршалла
Почётные доктора Университета Майами